Detta är en lista över sjöar i Färgelanda kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. 

Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Färgelanda kommun.
Listor över sjöar i grannkommuner: Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Munkedal, Uddevalla, Vänersborg.

Lista

Externa länkar

Färgelanda kommun
 Lista